Foxx ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Foxx (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Inez Foxx (* 1942), US-amerikanische Rhythm and Blues und Soul Sängerin, Komponistin
 Jamie Foxx (*  1967), US-amerikanischer Schauspieler, Musiker und Comedian
 Jimmie Foxx (1907–1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Foxx (* 1948), Künstlername des britischen Musikers und Grafikdesigners Dennis Leigh
 Ray Foxx, britischer DJ
 Tara Lynn Foxx (* 1990), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Virginia Foxx (* 1943), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Fox